Children of God – piąty album studyjny amerykańskiego zespołu Swans, wydany w 1987 przez Caroline Records i Product Inc. Z płyty pochodzi opublikowany w tym samym roku singel New Mind.

Children of God zamyka wczesny, radykalny okres działalności grupy. Album w pewnym stopniu zachowuje ciężar swoich poprzedników, jest jednak od nich bogatszy brzmieniowo ze względu na zwiększenie wokalnego udziału Jarboe, rozbudowanie linii melodycznych i elementów akustycznych, wprowadzenie nowych instrumentów oraz rozwój warstwy tekstowej nagrań. Autorem utworów na płycie jest Michael Gira oraz pozostali członkowie zespołu (szczegółowe informacje podane zostały poniżej).

Lista utworów 
Wersja 2xLP / CD:

 „Blackmail” jest inną wersją utworu umieszczonego wcześniej na singlu A Screw.

Twórcy 
 Michael Gira – śpiew, dźwięki, gitara akustyczna, instrumenty klawiszowe, autor wszystkich utworów
 Jarboe – śpiew, dźwięki, fortepian, instrumenty klawiszowe, współautorka utworów: 2, 5, 9, 10, 13
 Norman Westberg – gitara elektryczna, gitara akustyczna, współautor utworów: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12
 Algis Kizys – gitara basowa, współautor utworów: 1, 2, 3, 6, 8, 11
 Ted Parsons – perkusja, współautor utworów: 1, 6, 8

Udział gościnny:
 Simon Fraser – flet w „In My Garden”
 Audrey Riley – wiolonczela w „Like a Drug (Sha La La La)”
 William Barnhardt – fortepian w „Blackmail”
 Lindsay Cooper – obój w „Blackmail” i „Trust Me”

Reedycje 
W 1997 nakładem Atavistic i Young God Records ukazała się dwupłytowa reedycja pod tytułem Children of God / World of Skin. Pierwszy dysk zawiera album Children of God (z kilkoma zmianami), natomiast drugi dysk zawiera kompilację The World of Skin (z utworami pobocznego projektu o tej samej nazwie):

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu
 Album na stronie Young God Records

Albumy muzyczne wydane w roku 1987
Albumy Swans
Albumy Caroline Records
Albumy wyprodukowane przez Michaela Girę